Brainerd steht für:

 Brainerd (Minnesota), eine Stadt im US-Bundesstaat Minnesota
 Brainerd International Raceway, eine Motorsport-Rennstrecke nordwestlich von Brainerd, Minnesota, USA

Personen:
 Charles Brainerd (* 1944), US-amerikanischer Psychologe
 David Brainerd (1718–1747), US-amerikanischer Missionar unter nordamerikanischen Indianern
 Eleanor Hoyt Brainerd (1868–1942), US-amerikanische Autorin
 Ezra Brainerd (1844–1924), Präsident des Middlebury Colleges
 John G. Brainerd (1904–1988), US-amerikanischer Elektrotechniker
 Lawrence Brainerd (1794–1870), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Myron Brainerd (1842–1898), US-amerikanischer Politiker, Mitglied im Repräsentantenhaus

im NRHP gelistete Objekte:
 Brainerd Junior High, in Chattanooga, Tennessee, ID-Nr. 80003804
 Brainerd Mission Cemetery, in Chattanooga, Tennessee, ID-Nr. 79002435
 Brainerd Public Library, in Brainerd, Minnesota, ID-Nr. 80002022
 Brainerd Site, in Neenah, Wisconsin, ID-Nr. 84003823
 Brainerd Water Tower, in Brainerd, Minnesota, ID-Nr. 74001014

Siehe auch:
 Brainard